Can Magarola (Alella), antic mas fortificat i museu i actual seu de la DO Alella al Maresme 
 Can Magarola (Canovelles), masia al nucli de Canovelles (Vallès Oriental) 
 Can Magarola (Lliçà de Vall), masia amb torre rodona fortificada a la seva cantonada SE, sobre el torrent homònim (Vallès Oriental)
 Torre de Can Magarola, torre fortificada a Alella (Maresme)